Съезд КПСС — согласно уставам Коммунистической партии, высший орган руководства партией, который представлял собой регулярно созываемые собрания её делегатов.

Обзор съездов 
Всего состоялось 28 съездов, начиная с первого съезда РСДРП в Минске в 1898 году.

Первые 7 съездов проводились в разных городах и странах: 1-й, учредительный — в Минске, 2-й — в Брюсселе и Лондоне, 3-й — в Лондоне, 4-й — в Стокгольме, 5-й — снова в Лондоне, 6-й и 7-й съезды проводились в Петрограде. Начиная с 8-го съезда, все съезды проводятся в Москве, начиная с 22-го — в Кремлёвском Дворце съездов.

После Октябрьской революции в 1917—1925 годах съезды РСДРП(б), РКП(б) и ВКП(б) проходили ежегодно, затем до войны менее регулярно; самый большой перерыв — между XVIII и XIX съездами (13 лет, 1939—1952 годы).

В 1961—1986 годах проводились каждые 5 лет.

Резкие колебания частоты созыва съездов объясняются также резкими колебаниями положения и самой партии. Вплоть до 1905—1907 годов партия находилась на нелегальном положении и в 1914 году была вновь запрещена за антивоенную пропаганду. Трудность созыва съездов в подобной обстановке усугублялась также непрекращавшейся фракционной борьбой с меньшевиками и рядом оппозиционных групп: отзовистами, ликвидаторами, ультиматистами и другими.

Также резкое снижение частоты съездов наблюдается с приходом Сталина к власти. Хрущёв Н. С. в своих мемуарах называет «неслыханным» двенадцатилетний разрыв между XVIII и XIX съездами. Между тем, это было связано, во всей вероятности, с тем, что в ходе смены Сталиным официального курса с большевистского на державный во второй половине 1930-х годов руководящим государственным органом становился уже не ЦК ВКП(б), а Совет народных комиссаров (с 1946 года — Совет министров СССР), организовывавший работу конкретных областей народного хозяйства, особенно в условиях послевоенного восстановления, и для ЦК партии в руководящей структуре уже не оставалось функций, что и привело в марте 1953 года к «реваншу», восстановившему прежний порядок управления страной и вновь передавшему ЦК КПСС функции руководящей структуры советского общества. 

Последний, XXVIII съезд КПСС как правящей партии, состоялся в 1990 году; в 1993 году был произведён восстановительный XXIX съезд СКП-КПСС (союза представителей компартий бывшего СССР) во главе с Олегом Шениным, а затем и последующие, но авторитет этих съездов признаётся не всеми коммунистами.

Хронология съездов

См. также 
 Съезды СКП-КПСС
 Конференция КПСС
 Пленум ЦК КПСС

Ссылки 
 Состав руководящих органов КПСС: Правители России и Советского Союза, биографическо-хронологический справочник

Примечания

Литература 
 

Съезды КПСС
История России (1917—1991)